Сосан — город в Южной Корее, провинция Чхунчхон-Намдо
 Сосан — Японское звучание имени третьего патриарха чань Сэнцаня.
 Сосан () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Сосан () — коммуна во Франции, департамент Эро